Ел Потрериљо има више значења:

 Ел Потрериљо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Потрериљо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрериљо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрериљо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрериљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Потрериљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрериљо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потрериљо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Потрериљо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потрериљо, Потрериљо дел Ринкон (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Потрериљо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Потрериљо (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Потрериљо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потрериљо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Потрериљо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Потрериљо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потрериљо, Ел Мирадор (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Потрериљо (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику